O Campeonato Mundial Feminino de Xadrez de 2001 foi a vigésima sétima edição da competição que foi realizada na cidade de Nova Delhi entre 11 de novembro e 16 de dezembro. Xie Jun foi a vencedora ao derrotar Qin Kanying na final por 2½ a 1½. As jogadoras foram selecionadas pelo rating ELO.

Resultados

Partida Final
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Final Match
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! Total
|-
| align=left |  Qin Kanying
| 0 ||style="background:black; color:white"| ½ ||½||style="background:black; color:white"| ½  ||1½
|-
| align=left |  Xie Jun
| style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½  ||½||2½
|}

Sistema Eliminatório

2000 no xadrez
Campeonato Mundial Feminino de Xadrez
Desporto na Índia em 2000
Xadrez da Índia